Alexander Pavlenko (1985-), footballeur russe
Ioulia Pavlenko (1991-), athlète ukrainienne
 Marie Pavlenko (1974-), écrivain français
 Mikhaïlo Omelianovitch-Pavlenko (1878-1952), militaire et homme politique ukrainien
 Petr Pavlenko (1899-1951), écrivain soviétique
  (1953-), peintre d'origine soviétique